4 miejscowości w Polsce: 
 Skórzewo – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Kcynia
 Skórzewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Skórzewo – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Skórzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Dopiewo

Zobacz też: Skorzewo